Colonia Emancipación kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Emancipación, Zacatecas, Fresnillo, 
 Colonia Emancipación, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar